Blue Diamond ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Diamond (Kentucky), im Perry County
 Blue Diamond (Nevada), im Clark County

Sonstiges:
 Blue Diamond Lake, See im Okanogan County, Washington
 Blue Diamond Mine, Mine im Clark County, Nevada
 Blue Diamond Park, Park im Clark County, Nevada